Potok Knurowski – dopływ Dunajca
 Potok Knurowski (Knurówka) – dopływ Bierawki